Конфланский договор () — мирный договор, подписанный 5 октября 1465 года в Конфлан-л’Аршевек (сегодня это часть коммуны Шарантон-ле-Пон). Договор заключён королём Франции Людовиком XI и двумя Карлами: графом де Шароле, будущим Карлом Смелым, и герцогом Беррийским. Являлся мерой по урегулированию войны Лиги общественного блага.

Содержание 
По условиям соглашения король Франции Людовик XI вернул города на Сомме герцогу Бургундскому Филиппу Доброму и уступил Нормандию своему брату Карлу Беррийскому.

Несколько месяцев спустя Людовик заявил Парижскому парламенту, что договор недействителен, так как был подписан под принуждением.

Стол, напоминающий о подписи, вместе с памятной доской установлен в парке Конфлан на месте принадлежавшего графу де Шароле поместья, где и было заключено соглашение.

Ссылки 
 Lettres patentes de Louis XI (traité de Conflans), Paris, le 5 octobre 1465 (Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome XVI, p.355)

Международные договоры XV века
Появились в 1465 году
События 5 октября
Октябрь 1465 года
1460-е годы во Франции